Roberto Carboni ist der Name folgender Personen:

* Roberto Carboni (Bischof) (* 1958), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Oristano und Bischof von Ales-Terralba
 Roberto Carboni (Schriftsteller) (* 1968), italienischer Schriftsteller und Hochschullehrer 
 Roberto Carboni (Fußballspieler) (Roberto Eduardo Carboni; * 1985), argentinischer Fußballspieler